

Anno 
 592 o 592 a.C.

Codici 
 592 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Solingen, nella regione Renania Settentrionale-Vestfalia, della Germania

Matematica 
 592 – numero